Sura puede hacer referencia a:
 Sura (en árabe: السورة) transliterado: As-sura) es el nombre que recibe cada uno de los 114 capítulos en los que se divide el Corán.
 Sura (ciudad), una ciudad antigua de Babilonia, sede de una academia talmúdica.
 Sura (España), aldea española de la parroquia de Ameijenda, del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.

Otros 

 Grupo Sura, Compañía colombiana de sectores financieros, seguros, pensiones, seguridad social, alimentos, cementos y energía, ubicada en Medellín.
 Sura-D , cohetes aire tierra.
 Instalación de Calefacción Ionosférica Sura, centro de investigación de la ionosfera utilizado por Rusia.
 Río Sura, un río de Rusia.
 Surá, nombre común de la planta caribeña Terminalia oblonga.